50/50 (film), een Amerikaanse film uit 2011
 50/50 (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma van SBS6

Zie ook 
 Fifty-Fifty